Wyniki Grand Prix Polski 2004, ósmej eliminacji Mistrzostw Świata Grand Prix w sezonie 2004.

Były to jedenaste zawody o Wielką Nagrodę Polski.

Lista startowa 
Stawkę 22 stałych uczestników Grand Prix uzupełniło 2 zawodników z dziką kartą (Tomasz Chrzanowski i Krzysztof Kasprzak). W nawiasach podano numery stałe.

 (3) Tony Rickardsson (Szwecja)
 (5) Greg Hancock (Stany Zjednoczone)
 (17) Hans Andersen (Dania)
 (10) Andreas Jonsson (Szwecja)
 (1) Nicki Pedersen (Dania)
 (2) Jason Crump (Australia)
 (4) Leigh Adams (Australia)
 (15) Bjarne Pedersen (Dania)
 (8) Rune Holta (Norwegia)
 (14) Mikael Max (Szwecja)
 (16) Lee Richardson (Wielka Brytania)
 (6) Tomasz Gollob (Polska)
 (22) Jarosław Hampel (Polska)
 (7) Scott Nicholls (Wielka Brytania)
 (12) Piotr Protasiewicz (Polska)
 (9) Ryan Sullivan (Australia)
 (13) Lukáš Dryml (Czechy)
 (11) Mark Loram (Wielka Brytania)
 (19) Kai Laukkanen (Finlandia)
 (18) Bohumil Brhel (Czechy)
 (20) Ales Dryml (Czechy)
 (21) Jesper B. Jensen (Dania)
 (23) Tomasz Chrzanowski (Polska)
 (24) Krzysztof Kasprzak (Polska)

Wyniki

Klasyfikacja przejściowa 

Polska
2004
2004 w polskim sporcie
Zawody sportowe w Bydgoszczy